Robert, Bobby ou Bob Clarke peut faire référence à :
Robert Clarke (1920-2005), acteur américain,
Robert Clarke (1922-2019 ), un journaliste scientifique, producteur et animateur d’émissions de télévision, et écrivain français,
Robert Clarke, ancien gouverneur des Bahamas,
 (1926–2013), illustrateur américain,
 (1964- ), archéologue et historien anglais,
 (1950–2006), photographe irlandais,
Bobby Clarke (1949- ), joueur canadien de hockey sur glace,
, footballeur,

Voir aussi